Штурмови́к:
 Штурмовик — боевой летательный аппарат (самолёт или вертолёт), предназначенный для штурмовки наземных целей.
 Ил-2 Штурмовик (игра) () — компьютерная игра, авиасимулятор. Разработана компанией 1C: Maddox Games, 2001 год.
 Штурмовики, «коричневорубашечники» — члены штурмовых отрядов — военизированных формирований НСДАП.
 Der Stürmer («Штурмовик») — еженедельник, выходивший в нацистской Германии с 1923 по 1945 год.
 Имперские штурмовики — вымышленные персонажи «Звёздных войн», элитные воины Галактической империи.
 Штурмтруперы — войска специального назначения немецкой армии

См. также 

 Эффект штурмовика, синдром штурмовика () — кинематографическое и литературное клише: второстепенные герои в голливудских блокбастерах, развлекательной литературе и комиксах неадекватно слабы в бою с главными героями.
 Штурмовой отряд